Pont-l'Évêque kan syfta på:
Pont-l'Évêque, Calvados
Pont-l'Évêque, Oise
Pont-l'Évêque (ost)